Гај може да се односи на:

 Гај, шумарак, луг

или

 Гај (правник), римски правник

или
 Гај (Русија)
 Гај (Ковин), насеље у општини Ковин, Јужнобанатски округ, Република Србија
 Гај (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Гај (Србац), насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Гај (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Гај (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Гај (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Гај (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ
 Гај (Кисељак), насеље у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ
 Гај (Врбовец), насеље града Врбовца, Република Хрватска
 Гај (Липик), насеље града Липика, западна Славонија, Република Хрватска
 Гај (Арканзас)
 Гај (Торино)
 Гај (Тревизо)

или

 Људевит Гај